Николай Шевердяев:
 Шевердяев, Николай Алексеевич (1872—1952) — русский и советский художник.
 Шевердяев, Николай Петрович (1922—1986) — Герой Советского союза.